Laddie (1935), een film van George Stevens
Laddie (1940), een film van Jack Hively